Jan Fryderyk Denhoff (zm. po 1660) – ciwun wileński
 Jan Krzysztof Denhoff – kasztelan witebski, ciwun wileński
 Jan Kazimierz Denhoff (1649–1697) – kardynał